Línea 250 puede referirse a:

  Línea 250 de colectivos de la provincia de Santa Fe;
  Línea 250 de autobuses interurbanos de Madrid.